Персиваль «Перси» Хэйлз (; 24 октября 1940 — 24 августа 1978) — ямайский профессиональный боксёр.

Биография 
На профессиональном ринге дебютировал 27 июля 1957 года, провел 71 поединок, в 35 из них победил.

10 июля 1965 года провёл поединок за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBA, в котором уступил венесуэльцу Карлосу «Морочо» Эрнандесу.

28 июля 1968 года победил ганца Лава Аллотея, забрав у него титул чемпиона Британской империи в легком весе. Владел чемпионским поясом до апреля 1970 года, проведя четыре успешных защиты титула.

В 1964 году признан спортсменом года на Ямайке.

Погиб в результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от Кингстона, когда его, путешествующего на велосипеде, сбил автомобиль.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на «BoxRec.com». 

Боксёры Ямайки
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Погибшие в автомобильных катастрофах